Stawy w Polsce:
 Staw Tartaczny – staw w woj. lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Potok Wielki
 Staw Tartaczny – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Węgliniec

Przypisy